Уранометрия:

 Уранометрия — атлас звёздного неба, изданный Иоганном Байером в 1603 году, первый атлас современного типа.
 Уранометрия 2000.0 — атлас звёздного неба эпохи 2000.0, подготовленный голландским художником Вилом Тирионом и изданный в 1987 году.